Ein Flughafenzubringer bezeichnet folgendes:
 ein Verkehrsmittel, das Personen zu einem Flughafen bringt, siehe Flughafentransfer
 eine Straße zur Anbindung eines Flughafens, siehe Zubringerstraße